Beazley ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Beazley (1953–2010), britischer Unternehmer
 Christopher Beazley (* 1952), britischer Politiker
 John D. Beazley (1885–1970), britischer Klassischer Archäologe
 Johnny Beazley (1918–1990), US-amerikanischer Baseballspieler
 Kim Beazley (* 1948), australischer Politiker und Vorsitzender der Australian Labor Party
 Kim Edward Beazley (1917–2007), australischer Politiker
 Raymond Beazley (1868–1955), englischer Historiker

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Beazley (Virginia)

Siehe auch:
 Beasley